Mola är ett släkte av fiskar som beskrevs av Koelreuter 1763. Mola ingår i familjen klumpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klumpfiskar